Гордей — українське прізвище. Відомі носії:
 Гордей Андрій Дмитрович (*1988) — український футболіст.
 Гордей Дмитро Федорович (*1960) — радянський і український футболіст.

Українські прізвища